Dagutschen ist der Name zweier ostpreußischer Dörfer im heutigen Gebiet Polens bzw. Russlands:
 Dagutschen, 1938 bis 1945 Zapfengrund, Kreis Goldap, seit 1945: Degucie (Dubeninki), Dorf im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Dagutschen, 1938 bis 1946 Tegnerskrug, Kreis Pillkallen/Schloßberg, seit 1946: untergegangener Ort im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad, Russland